

Sigle 
 Landing Platform Helicopter – nave d'assalto anfibio

Codici 
 LPH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile/eliporto di Lochgilphead (Regno Unito)